Bleiberg heißen folgende geographische Objekte:

 Bad Bleiberg, Marktgemeinde im Bezirk Villach-Land, Kärnten

Gemeindeteile:
 Bleiberg-Kreuth und Bleiberg-Nötsch, Ortschaften von Bad Bleiberg, Bezirk Villach-Land, Kärnten
 Windisch Bleiberg, Ortschaft und Katastralgemeinde von Ferlach, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten

 Bleiberg (Gemeinde Irdning-Donnersbachtal), Ortschaft von Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen, Steiermark

historisch:
 Plombières, Gemeinde in Belgien (deutsch: Bleyberg oder Bleiberg)
 Bleiberg (Wüstung) bei Frankenberg/Sa., Landkreis Mittelsachsen, Sachsen

Berge:
 Olověný vrch, 802 m, im Erzgebirge bei Bublava, Tschechische Republik
 Mechernicher Bleiberg, Abbaugebiet bei Mechernich, Nordrhein-Westfalen

Bleiberg ist der Familienname von:
 Miron Bleiberg (* 1955), israelisch-australischer Fußballtrainer

Siehe auch:
 Blaiberg
 Bleiburg
 Plajberk